Бега — річка в Румунії та Сербії, ліва притока річки Тиса
 Бега — канал в Румунії та Сербії, збудований між річками Тиміш та Бега
 Бега Тарас Олександрович (5 лютого 1983, м. Київ, СРСР) — український хокеїст.